Бола де Оро има више значења:

 Бола де Оро (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бола де Оро (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику